Gilles Bibeau peut désigner :
 Gilles Bibeau (1934-2011), un linguiste québécois ;
 Gilles Bibeau (1940-), un anthropologue et professeur québécois.